Heinrich XII. ist der Name folgender Herrscher:

* Heinrich XII. (Bayern), der Löwe, Herzog (1156–1180)
 Heinrich XII. (Reuß-Schleiz), Fürst (1744–1784)
 Heinrich XII. (Schwarzburg-Blankenburg), Graf (1336–1372)